Théétète d'Athènes est un mathématicien grec, qui a donné à nom à :
 Théétète, un dialogue de Platon ;
 Theaetetus, un cratère lunaire.